Alex Rasmussen (1984), coureur cycliste danois ;
 Alexia Rasmussen (1979-), actrice américaine ;
 Alis A. Rasmussen, nom de plume de l'écrivain américain Kate Elliott (1958-) ;
 Allan Stig Rasmussen (1983- ), joueur d'échecs danois ;
 Anders Fogh Rasmussen (1953), ancien Premier ministre danois, ancien secrétaire général de l'OTAN ;
 Andreas Rasmussen (1893-1967), joueur danois de hockey sur gazon ;
 Bill Rasmussen  ;
 Bjørn Rasmussen (1885-1962), footballeur danois ;
 Blair Rasmussen (né en 1962), ancien joueur américain professionnel de basketball ;
 Bodil Rasmussen (1957), rameuse danoise ;
 Carl Rasmussen (1841-1893), peintre danois ;
 Classe Knud Rasmussen, classe de patrouilleurs de la Marine royale danoise entrés en service à partir de 2008 ;
 Dale Rasmussen (1977), joueur samoan de rugby à XV ;
 Dennis Rasmussen (1990), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Eiler Rasmussen Eilersen (1827–1912), artiste danois ;
 Elton Rasmussen,  ;
  ;
 Erik N. Rasmussen (1957-), météorologue américain spécialisé dans l'étude des orages violents ;
 Erik Veje Rasmussen (1959-), ancien joueur et actuel entraîneur danois de handball ;
 Flemming Rasmussen (1958-), producteur danois de musique ;
 Gustav Rasmussen (1895-1953), homme politique danois ;
 Hans Kjeld Rasmussen (1954), tireur sportif danois ;
 Henning Rasmussen (1926-1997), homme politique danois ;
 Jens Bødtker Rasmussen (1947-2005), herpétologiste danois ;
 Jens Eilstrup Rasmussen, ingénieur en informatique et cadre dirigeant en technologies danois ;
 Johanna Rasmussen (1983-),  ;
 Jonas Poher Rasmussen (1981-), réalisateur danois ;
  ;
 Jørgen Skafte Rasmussen (1878–1964), ingénieur danois et industriel ;
 Juliane Rasmussen (1979-), une rameuse danoise ;
 Karl Aage Rasmussen (1947-), compositeur danois et écrivain ;
 Karl Aage Rasmussen, né en 1947, compositeur ;
  ;
 Kyle Rasmussen (1968), skieur alpin américain ;
 Lars Løkke Rasmussen (1964), ancien Premier ministre danois ;
 Mads Rasmussen (1981), rameur danois ;
 Michael Rasmussen (1999), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael Rasmussen (1974), coureur cycliste danois ;
 Morten Rasmussen (1985), footballeur danois ;
 Nicolas Rasmussen (1962-), professeur d'Histoire à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Nicolas Rasmussen (né en 1962), historien australien-américain des sciences ;
  ;
 Norman Rasmussen (1927-2003), physicien américain ;
 Ole Rasmussen, ancien joueur de football danois ;
 Ole Riber Rasmussen (1955), tireur sportif danois ;
 Oliver Rasmussen (2000), pilote automobile franco-danois ;
 Pamela C. Rasmussen (1959-), ornithologue américaine ;
 Per Rasmussen (1959), rameur danois ;
  ;
 Poul Nyrup Rasmussen (1943), ancien Premier ministre danois ;
 Randy Rasmussen,  ;
 Rasmus Rasmussen (1899-1974), gymnaste artistique danois ;
 Jonas Flodager Rasmussen (1985 ou 1986-), ou plus simplement Rasmussen, chanteur danois
 Rie Rasmussen (1976-), actrice, mannequin, productrice, réalisatrice, et scénariste danoise ;
 Scott Rasmussen ;
 Shaina Rasmussen, International Electronic Medical Record Implementer ;
 Steen Eiler Rasmussen, architecte danois ;
 Steffen Rasmussen,  ;
 Stu Rasmussen, personnalité politique américaine pour l'État de l'Oregon ;
 Theodore Rasmussen (1910-2002), neurologue, qui a donné son nom à l'encéphalite focale de Rasmussen ;
 Thomas Rasmussen (1977-), joueur danois professionnel de football ;
 Tine Baun, née Rasmussen, joueuse danoise de badminton ;
 Troels Rasmussen (1961), footballeur danois ;
 Wilkie Olaf Patua Rasmussen, homme politique des îles Cook ;

dans la version anglaise de Wikipédia
  (1889–1983), photographe danois et athlète ;
  (1892–1956), personnalité politique norvégienne du parti travailliste ;
 , joueur professionnel danois de football ;
  (1950-),  ;
  (1961-), producteur à la télévision ; 
  (1985-), chanteuse canado-américaine ;
 , personnalité politique américaine ;
  (1938-), juge fédéral aux États-Unis ;
  (1976-), ancien joueur danois de football ;
  (1958-2014), anthropologue biologique ;
  (1947-), personnalité politique américaine ;
  (1959-), pitcher américain de la Major League Baseball ;
 , ancien conseiller politique pour Nunavut Tunngavik Incorporated au Canada ;
  (1960-), coureur danois de longue distance ;
  (1903–1964), auteur norvégien, critique littéraire et musicien ;
  (1907–1975), personnalité politique norvégienne du parti libéral ;
  (1956), kayakiste norvégien ;
  (1892–1975), architecte danois ;
  (1936-), pilote dans la USAC Championship Car series ;
 , ancien joueur professionnel de baseball player de Racine dans le Wisconsin aux États-Unis ;
  (1960-), ancien joueur de football danois et manager ;
  (1920), kayakiste danois ;
 , sportif de force du Danemark ;
 ,  ;
  (1988-), joueuse néo-zélandaise de netball ;
 ,  ;
  (1915–2002), poète danois ;
 , (1895–1949),  ;
  (1902–1985),  ;
  ;
 , personnalité politique américaine ;
  (1944-), professeur associé en études indo-européennes à l'université de Copenhague ;
 ,  ;
  (1585-1652), évêque du  ;
  (1970-), producteur américain de cinéma ;
  (1982-), joueur danois de handball ;
  (1977-), joueur de badminton danois ;
  (1906–1994), nageur danois ;
  (1944-), céramiste danois et designer
  (1973-),  ;
  (1979-),  ;
 , joueur professionnel de basketball dans la WNBA ;
  (1976-),  ;
 , créateur de Google Maps et Google Wave ;
  (1972-),  ;
  (1983-), joueur de football ;
  (1985-), joueur professionnel danois de football ;
  (1904–1981), personnalité politique norvégienne ;
 ,  ;
 ,  ;
  (1989-),  ;
  (1984-), joueuse néo-zélandaise de netball ;
  (1862-1932), acteur norvégien ;
 , artiste, sculpteur de U.S. Naval Aviator ;
  (1915–1982), actrice de cinéma ;
 , scientifique de la vie artificielle danois travaillant aux États-Unis ;
  (1947-),  ;
  (1961-), compositeur des Îles Féroé
 ,  ;
  ;
  (1882–1956), gymnaste danoise ;
 , joueur de football américain ;
 , ancien lanceur de javelot norvégien.

Autres 
 
 (25062) Rasmussen, astéroïde

Homonymie de patronyme danois